HMC steht für:
 Hybrid Memory Cube, siehe Arbeitsspeicher #Geschichte
 Hybrid-Monte-Carlo-Algorithmus 
 IBM Hardware Management Console

Unternehmen:
 Hamburg Messe und Congress
 Heerema Marine Contractors, niederländischer Offshore-Dienstleister
 Hyundai Motor Company, südkoreanischer Automobilhersteller
 Hendon Motorcycle Company, britischer Hersteller von Motorrädern und Cyclecars
 HMC Sportscars, ehemaliger britischer Automobilhersteller

hmc steht für:
 zentrales Huishui-Miao (ISO-639-3-Code), eine der Varietäten von Huishui-Miao, einer der Sprachen der Miao, im chinesischen Kreis Huishui

Abkürzung